Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 3. Oktober 2015 stattfand. Es qualifizierten sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Peking